Святослав — українське і загальнослов'янське чоловіче ім'я.
 Святослав Ігорович — руський князь, державний діяч, політик і військовик з варязької династії Рюриковичів
 «Святослав» — срібна монета НБУ.
 «Святослав» — український народний ансамбль танцю з міста Винники.